La route nationale 206 (en norvégien : Fylkesvei 206 - Fv206) est une route nationale norvégienne reliant Flisa à la frontière suédoise.

Route en Norvège